Индикатриса:
 Индикатриса Дюпена — плоская кривая, которая даёт наглядное представление об искривленности поверхности в данной её точке.
 Индикатриса Тиссо, известная как эллипс искажения — характеристика искажений картографических проекций.
 Индикатриса рассеяния — угловое распределение интенсивности рассеянной компоненты электромагнитного излучения.